KIT SC steht für folgende Sportvereine des Karlsruher Instituts für Technologie:

 KIT SC Engineers, American Football
 KIT SC Karlsruhe (Basketballmannschaft), Basketball